Мими Декорса — нило-сахарский язык.

Список слов 
Список слов:

См. также 
 Мими Нахтигаля
 Мабанские языки

Примечания 

Нило-сахарские языки
Языки Чада